

Персоналії 
 Жан-Батіст Біо (1774—1862) — французький фізик, геодезист і астроном.
 Каміль Біо (1850—1918) — французький лікар, який вперше описав патологічний тип дихання, названий його ім'ям — дихання Біота.

Інше 
 Біо — невеликий кратер на видимому боці Місяця.
 Біо — одиниця вимірювання сили струму в системі СГСМ.

Див. також 
 Університет Біо-Біо — університет, розташований в місті Консепсьйон (Чилі).